2005 год в истории железнодорожного транспорта

События

В России 
 12 июня — в 7:10 утра по Московскому времени на перегоне Узуново — Богатищево Московской железной дороги по причине теракта произошла авария поезда Грозный — Москва..
 28 марта — на станции Молосковицы (Ленинградская область) столкнулись два грузовых поезда.

В мире 
 9 апреля — открыто движение на участке Иерусалим — Бейт-Шемеш, составляющем часть исторической железной дороги между Иерусалимом и Яффой.
 13 апреля — министерством транспорта выдана первая лицензия на грузовые перевозки Болгарской железнодорожной компании (en).
 13 июля — Железнодорожная катастрофа в Готки в Пакистане. По меньшей мере 132 человека погибли.
 25 апреля — в Японии произошло крупное крушение в Амагасаки.
 3 октября — в Индии в 400 км к северу от города Бхопала пассажирский поезд Bundelkhand Express сошёл рельсов. Как минимум 16 человек погибли и более 150 человек серьёзно пострадали.
 29 октября — в Индии в штате Андхра-Прадеш сошёл с рельсов пассажирский поезд, несколько вагонов упали в реку. Число жертв аварии достигло 150 человек. Причиной катастрофы стало обрушение железнодорожного моста в результате проливных дождей.
 8 декабря — по Цзитунской железной дороге прошли последние в Китае поезда на паровозной тяге. В тот же день были потушены все оставшиеся в стране паровозы.
 Горная железная дорога Нилгири была добавлена в список Всемирного наследия.

Новый подвижной состав 

 Брянский машиностроительный завод выпусти первый российский магистральный тепловоз 2ТЭ25К.

Персоны

Скончались 
 20 июля умер Аксёненко, Николай Емельянович — министр путей сообщения в 1997—2002 годах.

Примечания